Кристоф Крамер (; Золинген, 19. фебруар 1991) немачки је професионални фудбалер средине терена. Тренутно наступа за клуб Борусију Менхенгладбах из Бундеслиге и национални тим Немачке.

Након што је сезону провео у резервном тиму Бајер Леверкузена, промовисан је у први тим Апотекара 2011. Потом је провео две сезоне на позајмици у друголигашком Бохуму и још две у Борусији Менхенгладбах.

Крамер је свој први наступ за селекију Немачке имао 13. маја 2014. Касније је изабран у састав немачке репрезентације која ће освојити злато на Светском првенству 2014.

Статистика каријере

Клуб

Репрезентација

Успеси

Репрезентација 
Немачка
Светско првенство (1): 2014.

Референце

Спољашње везе 

 (језик: енглески)

Профил на Кикеру (на језику: немачки)

Рођени 1991.
Немачки фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Бајер Леверкузена
Фудбалери Бохума
Фудбалери Борусије Менхенгладбах
Фудбалери Бундеслиге
Фудбалери на Светском првенству 2014.
Фудбалери светски прваци